Biliran peut désigner :
 Biliran, une île des Philippines ;
 Biliran, une province des Philippines ;
 Biliran, une municipalité des Philippines.